Oma steht für:
 die Großmutter, siehe Großeltern
 ein Dorf im Autonomen Kreis der Nenzen (Russland), siehe Oma (Russland)
 einen Fluss im Nordwesten Russlands, siehe Oma (Fluss)
 einen Badmintonnationalspieler aus Norwegen, siehe Hallstein Oma
 einen Schlauchtuch der NVA
 ein unverlierbares Blatt beim Kartenspielen, siehe Omablatt
 den Hilfsqueue beim Billard, siehe Queue (Billard)#Hilfsqueues
 einen Ort in der norwegischen Kommune Kvam, siehe Oma (Kvam)

Ōma steht für:
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Aomori, siehe Ōma (Aomori)

Die Abkürzung Oma, OMA oder OmA steht für:
 ein Dateiformat von OpenMG, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/O
 Object Management Architecture
 das olympische Länderkürzel für Oman
 Open Mobile Alliance, einen Zusammenschluss von Mobilfunkanbietern
 Open Music Academy,  Lehr- und Lernplattform
 Ostfriesland Magazin, eine Zeitschrift
 OMA (Zeitzeichensender), den abgeschalteten Zeitzeichensender in Prag
 Office for Metropolitan Architecture, Architekturbüro des Architekten Rem Koolhaas
 Organisation zur Abwehr von Mon stern aller Art, eine Organisation in der Serie Disney's Lustiges Taschenbuch
 den IATA-Code des Eppley Airfield in Omaha
 One Man Army, verschiedene Bedeutungen
 Only Men Aloud!, walisischer Männerchor
 Oman Air (ICAO-Code)
 „Ohne mindeste Ahnung“ im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit
 Organische Müllabfuhr, eine die Biotonne begründende Initiative zur Wiederverwertung von Bioabfällen in Würzburg.

Siehe auch:

OMA